Марусино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марусино — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Марусино — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Марусино — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Марусино — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Марусино — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Марусино — село в составе района имени Лазо Хабаровского края.

Украина 
 Марусино — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Марусино — грузопассажирская железнодорожная станция Донецкой железной дороги/